Linton ist die Bezeichnung von mehreren

Orten in England:
 Linton (Cambridgeshire)
 Linton (Derbyshire)
 Linton (Essex)
 Linton (Bringsty), Herefordshire
 Linton (Penyard), Herefordshire
 Linton (Kent)
 Linton (North Yorkshire)
 Linton (Northumberland)
 Linton (Somerset)
 Linton (West Yorkshire)

in Schottland
 Linton (Scottish Borders)
 East Linton
 West Linton
 Linton (Orkney)
 Linton (Scottish Borders)
 Linton Bay

in Australien:
 Linton (Victoria)

in den Vereinigten Staaten:
 Linton (Alabama), Ort im Jefferson County, Alabama
 Linton (Georgia), gemeindefreies Gebiet im Hancock County, Georgia
 Linton (Indiana), City im Greene County, Indiana
 Linton (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Trigg County, Kentucky
 Linton (Louisiana), Ort im Bossier Parish, Louisiana
 Linton (Mississippi), Ort im Clark County, Mississippi
 Linton (North Dakota), City im Emmons County, North Dakota
 Linton (Tennessee), Ort im Davidson County, Tennessee
 Linton (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet im Walworth County, Wisconsin

in Kanada:
 Linton (Ontario)
 Linton (Quebec)

in Neuseeland:
 Linton (Neuseeland)

Linton ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Linton (1868–1896), britischer Radrennfahrer
 David Leslie Linton (1906–1971), britischer Geomorphologe
 Doug Linton (* 1965), US-amerikanischer Baseballspieler
 Eliza Lynn Linton (1822–1898), britische Schriftstellerin
 Ernest Linton (1880–1957), kanadischer Fußballspieler 
 Lennox Linton (* 1972), dominicanischer Politiker
 Louise Linton, schottische Schauspielerin, 3. Gattin von Steven Mnuchin, u. A. unter Donald Trump US-amerikanischer Finanzminister
 Margaret Linton (1918–2002), Geburtsname der US-amerikanischen Schauspielerin Peg Phillips
 Martin Linton (* 1944), britischer Politiker
 Oliver Linton, britischer Ökonom
 Ralph Linton (1893–1953), US-amerikanischer Kulturanthropologe

 William James Linton (1812–1897), US-amerikanischer Botaniker und Landschaftsmaler
 William S. Linton (1856–1927), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Linton Township
 Linton-Smith-Nunatakker, Nunatakker im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika